Capitalism () é um jogo de computador lançado em 1995 pela Interactive Magic, desenvolvido pela Enlight para Macintosh e MS-DOS e projetado por Trevor Chan.

Referências
 Capitalism User Manual (Was included in original retail copy of Capitalism)
 Capitalism Plus Manual

Ver também
Capitalism II

Jogos eletrônicos de 1995
Jogos eletrônicos da Brøderbund
Jogos para Mac OS Classic
Jogos para DOS
Jogos eletrônicos de simulação